

Bade-Wurtemberg

Basse-Saxe

Bavière

Berlin

Brandebourg

Brême

Hambourg

Hesse

Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Rhénanie-Palatinat

Sarre

Saxe

Saxe-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thuringe

Notes et références 

Résultats électoraux
Politique en Allemagne
Alliance 90/Les Verts